Department of Veterans Affairs heißen:

 Department of Veterans’ Affairs (Australien)
 Veterans Affairs Canada
United States Department of Veterans Affairs

Siehe auch: 
 Veteranenministerium – ein Überblick